«Чарли приходит ночью» () — кинофильм о серийном убийце-психопате, терроризирующем город.

Сюжет 
Уродливый садовник Чарли Пакетт становится главным подозреваемым в серии ужасных убийств, происходящих ночью в маленьком городе, в которых жертвам отпиливали головы.

В ролях 
 Эл Эразим — Чарли
 Дэвид Карр — Джек
 Лори Дэннис — Брэнда
 Джо Фишбэк — Уолт
 Кейт Хадсон — байкер
 Чарли Кэвин — байкер
 Керри Найт — Карл
 Моника Симмонс — Таня
 Айми Тинеджлиа — Дженни

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы 1990 года, выпущенные сразу на видеоносителях